Riva kan syfta på:

 Riva (Belgarion) – ett land i Sagan om Belgarion
 Riva (företag) – en italiensk tillverkare av motorbåtar i Ferretti Group
 Riva (musikgrupp) – en kroatisk/jugoslavisk musikgrupp

Geografi

Grekland 

 Ríva (ö), Peloponnesos, 
 Ríva (strand), Sydegeiska öarna, Kykladerna,

Italien 

 Riva del Garda, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Schweiz 

 Riva San Vitale, ort och kommun, Ticino, , 

Robotskapade Greklandförgreningar